Stanisław Barcikowski (ur. ok. 1832, zm. 1903) – polski malarz 
 Stanisław Barcikowski (1927-2013) – profesor nauk medycznych, polski chirurg związany z Wojskową Akademią Medyczną w Łodzi

Przypisy